Mezistátní utkání české hokejové reprezentace v sezóně 2014/2015

Přehled mezistátních zápasů

Bilance sezóny 2014/15

Mezistátní utkání české hokejové reprezentace
Lední hokej v Česku v roce 2014
Lední hokej v Česku v roce 2015